Ба́ршев (Ба́ршева) — русская фамилия. Известные носители:

Баршев 
 Баршев, Андрей Николаевич (1935—2006) — советский и российский журналист, радиоведущий.
 Баршев, Владимир Сергеевич (1854—1906) — директор фабрики, депутат Государственной думы I созыва от Московской губернии.
 Баршев, Николай Валерианович (1888—1938) — русский советский прозаик и драматург.
 Баршев, Сергей Иванович (1808—1882) — российский правовед.
 Баршев, Яков Иванович (1807—1894) — российский криминалист.

Баршева 
 Баршева, Мария Сергеевна (1873 — ?) — русская советская детская писательница.
 Баршева, Оксана Андреевна (более известная как Ксения Ларина; род. 1963) — российский журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы».